De Landesliga Hamburg 1974/75 was het 30ste voetbalkampioenschap van de Landesliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Landesliga was de opvolger van de Amateurliga Hamburg die de vierde klasse vormde onder de Oberliga Nord. Tot 1973/74 was de Landesliga de derde klasse onder de Regionalliga, maar door de invoering van de 2. Bundesliga als nieuwe tweede klasse verdween de Regionalliga, die vervangen werd door de heringevoerde Oberliga. De Landesliga werd nu dus het vierde niveau in de voetbalpiramide van West-Duitsland.

VfL Pinnenberg werd kampioen en nam net als vicekampioen Altona 93 deel aan de eindronde om te promoveren. Beide clubs slaagden hier niet in om promotie af te dwingen.

Eindstand 

 (1): SC Langenhorn was een fusie tussen Fichte Langenhorn en Langenhorner TSV.

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1974/75